Bàsquet Institució Montserrat, club de bàsquet històric de Barcelona
 Millennium BIM (de l'acrònim de Banc Internacional de Moçambic), banc privat de Moçambic
 Banc Immobiliari del Marroc banc privat històric del Marroc
 BiM Distribuzione, empresa distribuïdora cinematogràfica d'Itàlia
 Brigada d'Infanteria de Marina, cos organitzatiu de la infanteria de marina utilitzat per diversos països
 Modelatge d'informació de construcció (del seu nom en anglès Building Information Modeling), mètode de planificació i gestió de la construcció d'edificis amb l'ajut de programari específic
 BiM (acrònim de Binary MPEG), format d'arxiu binari creat per a codificar arxius XML
 Bucle d'inducció magnètica, sistema electromagnètic usat en detecció i en comunicació